1890 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто — может означать:

 1890 — натуральное число между 1889 и 1891.
 1890 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 

 NGC 1890 (другое обозначение — ESO 56-SC87) — рассеянное скопление в созвездии Столовая Гора.

В литературе 

 1890 год в литературе

В искусстве 

 1890 год в театре
 1890 год в кино

В музыке 

 1890 год в музыке

В науке 

 1890 год в науке